Сан Себастијан Текомастлавака има више значења:

 Општина Сан Себастијан Текомастлавака (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Себастијан Текомастлавака (Сан Себастијан Текомастлавака, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику